Ассизы:
 Ассизы — судебные сессии в Великобритании и Франции, а также в средневековой Европе.
 Ассиза — королевский указ или судебное постановление в Европе конца XII века.

См. также 
 Ассизы Иерусалимского королевства
 Арианские ассизы
 Ассизи